Carlos Manuel de Céspedes del Castillo (1819–1874) – kubański plantator i działacz niepodległościowy (ojciec)
 Carlos Manuel de Céspedes y Quesada (1871–1939) – kubański polityk, prezydent tymczasowego rządu kubańskiego (syn)
 Carlos Manuel de Céspedes – miasto na Kubie w prowincji Camagüey